Iguanodontia je rozsáhlá skupina býložravých ptakopánvých dinosaurů, žijících od svrchní jury po svrchní křídu. Mezi nejznámější rody patří Camptosaurus, Iguanodon, Ouranosaurus nebo hadrosauridi. Všichni byli býložraví a většinou se pohybovali střídavě po dvou i po čtyřech končetinách. Největší z nich dosahovali délky až kolem 17 metrů a hmotnosti nad 10 tun.

Český objev 
Fosilní pozůstatky menšího ornitopoda vzdáleně příbuzného iguanodontům byly objeveny v roce 2003 také na území Čech (Mezholezy u Kutné Hory). Tento dinosaurus žil v období cenomanu (asi před 95 miliony let) a v roce 2017 dostal vědecké jméno Burianosaurus augustai.

Taxonomie 
 Iguanodontia
 Anabisetia
 Bihariosaurus
 ?Loncosaurus
 Macrogryphosaurus
 Muttaburrasaurus
 Talenkauen
 Tichosteus?
 Čeleď Dryosauridae
 ?Callovosaurus
 Dryosaurus
 Valdosaurus
 Čeleď Rhabdodontidae
 ?Mochlodon
 Rhabdodon
 Zalmoxes
 Čeleď Camptosauridae
 Camptosaurus
 Cumnoria
 Draconyx
 Nadčeleď Iguanodontoidea (parafyletická)
 Lurdusaurus
 Lanzhousaurus
 Mantellisaurus
 Čeleď Iguanodontidae
 Iguanodon

Fylogenetický strom 
Jedna z posledních (2012) představ o fylogenetické příbuznosti bazálních rodů skupiny Iguanodontia:

Odkazy

Reference

Literatura 
 Norman, David B. (2004). "Basal Iguanodontia". in Weishampel, D.B., Osmólska, H., and Dodson, P. (eds.). The Dinosauria. Berkeley: University of California Press. pp. 413–437. .

Externí odkazy 
 
  

Ornitopodní dinosauři
Dinosauři žijící v juře
Dinosauři žijící v křídě